Jens Sørensen er navnet på flere personer:

 Jens Sørensen (søkortdirektør) (1646-1723) – dansk søkortdirektør
 Jens Sørensen (maler) (1887-1953) – dansk maler
 Jens Sørensen (cykelrytter) (1941-2020) – dansk cykelrytter